Элиа́сберг () — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Элиасберг, Александр Самойлович (1878—1924) — русский историк литературы, переводчик, издатель.
  (1887—1969) — немецкий психиатр и психотерапевт.
 Элиасберг, Карл Ильич (1907—1978) — советский дирижёр.
  (1896—1976) — американский финансист и нумизмат.
  (1817—1889) — раввин.
  (1907—1983) — немецко-французский график.
 Элиасберг, Яков Исаевич (1859—1905) — чиновник особых поручений при Министерстве финансов.
 Элиасберг, Ян (род. 1954) — американский режиссёр, сценарист и продюсер.

См. также 
 Элиашберг